Erden kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Erden (distrikt), Montana, Obsjtina Bojtjinovtsi,

Tyskland 

 Erden, Bernkastel-Wittlich – kommuni andkreis Bernkastel-Wittlich i Rheinland-Pfalz,